Alba Rohrwacher – attrice italiana
 Alice Rohrwacher – regista italiana